Wilma González Mendoza (née le  à Palma de Majorque) est une mannequin, actrice et présentatrice de télévision espagnole.

Filmographie

Télévision

Radio

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 

Participant à Mundos opuestos (Chili)
Mannequin femme espagnol
Mannequin de charme
Actrice espagnole
Actrice de vidéos érotiques
Actrice espagnole de télévision
Animatrice espagnole de télévision
Animatrice espagnole de radio
Naissance en mai 1984
Naissance à Palma